Double Platinum е първи компилационен албум на американската рок група Kiss. Издаден е на 2 април 1978 г. от Casablanca Records.

Обща информация 
Оригиналното издание на винил има релефно щамповано сребърно фолио, с членовете на бандата в барелеф вътре. Албумът е пакетиран с напечатана награда „Platinum“ на Kiss Army, която прави групата „Двойно платинен успех“ (Double Platinum Success). Когато албумът е ремастриран на CD в САЩ през 1997 г., той имитира оригиналния винил.

Сертифициран е като платинен на 16 май 1978 г. от RIAA. В Канада е златен от 1 юни 1978 г. след продаването на 50 000 копия.

Състав 
 Пол Стенли – вокали, ритъм китара
 Ейс Фрели – соло китара, бек вокали
 Джийн Симънс – бас, вокали
 Питър Крис – барабани, вокали

Песни

Позиции в класациите

Източници 

Албуми на Кис
Музикални албуми от 1978 година
Компилации